Dorls ist der Familienname folgender Personen:

Fritz Dorls (1910–1995), deutscher Politiker
Fritz Dorls (Schriftsteller), deutscher NS-Schriftsteller
Josef Dorls (1869–1945), Bildhauer in Berlin, überwiegend kirchliche Arbeiten